Ястребиное — топоним:
 Ястребиное — озеро в Казахстане;
 Ястребиное — озеро в Ленинградской области;
 Ястребиное — озеро в Якутии;
 Ястребиное — село на Украине.